Schwendy ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schwendy (1875–1935), deutscher Offizier und Journalist
 Gottfried Schwendy (1869–1958), deutscher Verwaltungsjurist
 Johann Sigmund von Schwendy (1656–1732), königlich preußischer Generalleutnant und Gouverneur von Spandau
 Jürgen Schwendy (1911–1981), deutscher Arzt und Scherenschnittkünstler

Siehe auch:
 Schwendi (Begriffsklärung)